Клитин — фамилия.

Известные носители:
 Клитин, Александр Михайлович (1860—1919) — религиозный писатель, священник, профессор богословия.
 Клитин, Павел Семёнович (в монашестве Тихон; 1835—1896) — епископ Русской православной церкви, епископ Оренбургский и Уральский. Библеист, духовный писатель.
 Клитин, Станислав Сергеевич (1926—2019) — советский и российский театральный деятель, ректор Ярославского театрального института (1979—1998), заслуженный деятель искусств РСФСР (1991).

 Клитина, Евгения Николаевна (1925—1989) — историк-архивист, музейный работник, научный сотрудник Сергиево-Посадского музея-заповедника (1958—1981); Заслуженный работник культуры РФ.

Примечания